Били Боб Торнтон (; Хот Спрингс, 4. август 1955) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1989. || || South of Reno || продавац за тезгом ||
|-
| 1989. || || -{Going Overboard}- || Дејв ||
|-
| 1989. || || -{Chopper Chicks in Zombietown}- || Томи ||
|-
| 1992. || || -{One False Move}- || Реј Малком ||
|-
| 1993. || || -{Tombstone}- || Џони Тајлер ||
|-
| 1993. || Крв за крв || -{Bound by Honor}- || Лајтнинг ||
|-
| 1993. || Непристојна понуда || -{Indecent Proposal}- || Деј Трипер ||
|-
| 1994. || || -{On Deadly Ground}- || Хомер Карлтон ||
|-
| 1996. || || -{ Sling Blade}- || Карл Чилдерс ||
|-
| 1996. || || -{Don't Look Back}- || маршал ||
|-
| 1997. || || -{The Apostle}- || проблематични ||
|-
| 1997. || Потпуни заокрет || -{U-Turn}- || Дарел ||
|-
| 1997. || Принцеза Мононоке || -{Princess Mononoke}- || Јико-бо ||
|-
| 1998. || Једноставан план || -{ A Simple Plan}- || Џејкоб Мичел ||
|-
| 1998. || Армагедон || -{Armageddon}- || Ден Труман ||
|-
| 1998. || || -{Homegrown}- || Џек Марсден ||
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || наратор ||
|-
| 1998. || || -{Primary Colors}- || Ричард Џемонс ||
|-
| 1999. || || -{Pushing Tin}- || Расел Бел ||
|-
| 2001. || Кад тата позове || -{Daddy And Them}- || Клод Монтгомери ||
|-
| 2001. || Бал монструма || -{Monster's Ball}- || Хенк Гротовски ||
|-
| 2001. || Бандити || -{Bandits}- || Тери Ли Колинс ||
|-
| 2001. || || -{The Man Who Wasn't There}- || Ед Крејн ||
|-
| 2002. || || -{Waking Up in Reno}- || Лони Ерл Дод ||
|-
| 2002. || На удару || -{The Badge}- || шериф Дарл Хардвик ||
|-
| 2003. || Неваљали Деда Мраз || -{Bad Santa}- || Вили Соук ||
|-
| 2003. || У ствари љубав || -{Love Actually}- || председник САД ||
|-
| 2003. || Разведи ме, заведи ме || -{Intolerable Cruelty}- || Хауард Д. Дојл ||
|-
| 2003. || || -{Levity}- || Мануел Џордан ||
|-
| 2004. || || -{Friday Night Lights}- || тренер Гари Гејнс ||
|-
| 2004. || Аламо || -{The Alamo}- || Дејви Крокет ||
|-
| 2004. || || -{Chrystal}- || Џо ||
|-
| 2005. || || -{The Ice Harvest}- || Вик Кавано ||
|-
| 2005. || || -{Bad News Bears}- || Морис Батермејкер ||
|-
| 2006. || Школа за ниткове || -{School for Scoundrels}- || др Пи / Денис Шерман ||
|-
| 2007. || || -{The Astronaut Farmer}- || Чарлс Фармер ||
|-
| 2007. || Господин Вудкок || -{Mr. Woodcock}- || Господин Вудкок ||
|-
| 2008. || Под будним оком || -{Eagle Eye}- || Морган ||
|-
| 2008. || || -{The Informers}- || Вилијам ||
|-
| 2014. || Судија || -{The Judge}- || Двајт Дикам ||
|-
| 2016. || Неваљали Деда Мраз 2 || -{Bad Santa 2}- || Вили Соук ||
|-
| 2022. || Сиви човек || -{The Gray Man}- || Доналд Фицрој ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1955.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољи адаптирани сценарио